Анатолий Прокопьевич Блохин (15 ноября 1930, дер. Шушково, Ярославская область, — 14 февраля 2014, Москва) — советский партийный и государственный деятель, председатель Государственного комитета РСФСР по труду (1982—1990).

Биография 
Окончил Московский планово-финансовый техникум (1951), Омский машиностроительный институт (ныне Омский государственный технический университет) (1962). Член КПСС с 1954 г.

С 1955 г. — на партийной работе. В 1970—1973 гг. — второй секретарь Омского обкома КПСС.

В 1973—1982 гг. — председатель Омского облисполкома.

В 1982—1990 гг. — председатель Государственного комитета РСФСР по труду (с 1987 г. — по труду и социальным вопросам).

Делегат XXII—XXVI съездов КПСС. Депутат Верховного Совета РСФСР 9 и 10-го созывов.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта»
 орден Октябрьской Революции

Источники 
 Омск в лицах: Энциклопедия Омска

Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Выпускники ОмГТУ
Государственные деятели СССР
Председатели Омского облисполкома
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Вторые секретари Омского обкома КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XIX конференции КПСС